Internazionali d’Italia 2020, właśc. Internazionali BNL d’Italia 2020 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2020 z cyklu Internazionali d’Italia rozgrywany w dniach 14–21 września 2020 roku w Rzymie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 1 692 169 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020
2020 we Włoszech
2020 w tenisie ziemnym
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19